Тена́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 490 км на південь від Парижа, 75 км на схід від Бордо, 60 км на південний захід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 128 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 301,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тенак на сайті французького Національного інституту географії
 Тенак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тенак на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тенак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тенак на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь